Doulevant ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Haute-Marne:

Doulevant-le-Château
Doulevant-le-Petit